L'Ombre blanche peut désigner :

 L'Ombre blanche (), film britannique de Graham Cutts sorti en 1923 ;
 L'Ombre blanche (), film américain de John Gray sorti en 1996.

Voir aussi